

Toponymie 
 Dingle, ville de la péninsule de Dingle dans le comté de Kerry en Irlande ;
 Dingle, municipalité de la  province d'Iloilo, aux Philippines ;
 Dingle, localité de la commune de Munkedal dans le comté de Västra Götaland en Suède ;
 Dingle, quartier de Liverpool.

Patronymie 
 Herbert Dingle (1890-1978), physicien britannique ;
 Ryan Dingle (né en 1984), joueur de hockey sur glace.

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme